Jardines kan syfta på följande platser:

Honduras 

 Jardines (ort i Honduras), Departamento de Comayagua,

Kuba 

 Jardines de la Reina, öar,

Se även 
 Jardines de Azucenas - ort i Mexiko
 Jardines de Juchique - ort i Mexiko
 Jardines de las Lomas - ort i Mexiko
 Jardines de San Miguel - ort i Mexiko
 Jardines de San Sebastián - ort i Mexiko
 Jardines de la Soledad Unidad Habitacional - ort i Mexiko

Robotskapade Hondurasförgreningar
Robotskapade Kubaförgreningar